KZH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kizhuyak (Stati Uniti)